Angioletta Coradini – astrofisica italiana
 4598 Coradini – asteroide della fascia principale